Frantic (in lingua inglese "frenetico", "agitato") può riferirsi a:

Cinema 
 Frantic – film di Roman Polański del 1988

Musica 

 Frantic – album di Bryan Ferry del 2002
 Frantic – singolo dei Metallica del 2003